Protectoconorca senonensis är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Protectoconorca senonensis ingår i släktet Protectoconorca och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
senonensis